Okręty US Navy o nazwie USS "S. P. Lee", pochodzącej od miasta Samuela Phillipsa Lee:
 Pierwszy "S. P. Lee" (DD-310) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1923.
 Drugi "S. P. Lee" (AGS-31/AG-192) był badawczym okrętem hydrograficznym, który został zbudowany w 1968 i skreślony z listy okrętów w 1992. W tym samym roku przekazany Marynarce Meksykańskiej i przemianowany na "Antares" (BI-04).

S. P. Lee